Е́кман () — шведське прізвище. Відомі носії:

 Вагн Вальфрід Екман (; 1874—1954) — шведський океанолог.
 Ерік Леонард Екман (; 1883—1931) — шведський ботанік.
 Карл Гюстав Екман (; 1872—1945) — шведський політик та державний діяч, прем'єр-міністр Швеції (1926—1928, 1930—1932).
 Олівер Екман-Ларссон (; 1991) — шведський хокеїст, захисник.
 Пол Екман (; 1934) — американський психолог, професор Каліфорнійського університету.
 Ульф Екман (; 1950) — засновник і пастор церкви «Слово життя» міста Уппсала (Швеція).

Інше 
 9265 Екман (9265 Ekman) — астероїд головного поясу, відкритий 2 вересня 1978 року.

Шведські прізвища